Melchiors steht für:
 Die Melchiors, Fernsehserie
 Johann Baptist Müller-Melchiors (1815–1872), deutscher Anwalt und Abgeordneter